Irving je lahko:
 Irving, priimek več znanih ljudi
 ime več krajev v ZDA
Irving (Illinois)
 Irving (New York)
 Irving (Pennsylvania)
 Irving (Texas)
 Irving (Wisconsin)